Unter Wurfsendung kann verstanden werden:

 Postwurfsendung, eine unadressierte Massen-Versandform der Post, vor allem zu Werbezwecken; ab 1964 unter der neuen Bezeichnung Wurfsendung vermarktet.
 Hauswurfsendung, eine unadressierte Massen-Mitteilung für den Briefkasten, hauptsächlich zu Werbezwecken (v. a. kostenlose Zeitungen, Handzettel, Infoblätter, Werbebroschüren, allgemeine Wurfsendungen und Wochenblätter).
 Wurfsendung (Hörspielserie), eine Sendung des öffentlich-rechtlichen Deutschlandradios.